Pan American oder Pan-American steht für:

 Pan American-Grace Airways, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Pan American World Airways, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Pan American Games, Sportwettkämpfe, siehe Panamerikanische Spiele
 Pan-American Exposition, eine Weltausstellung
 Pan American Cup, eine Hockey-Meisterschaft
 Pan American Hockey Federation, amerikanischer Hockey-Verband
 Pan-American Highway, eine Schnellstraße, siehe Panamericana
 Pan American Badminton Confederation, Badminton-Dachverband, siehe Badminton Pan Am
 Pan American Health Organization, eine internationale Gesundheitsorganisation, siehe Organización Panamericana de la Salud
 University of Texas–Pan American, Universität in Edinburg, Texas
 Pan-American Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pan-American Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Panamerika
 Panamericana (Begriffsklärung)